Retiro Futebol Clube é uma agremiação esportiva de Retiro do Muriaé, 5º distrito do município de Itaperuna.

História 

Disputou a Super Copa Noroeste em 2017 e 2018.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol de Itaperuna
Clubes de futebol fundados em 1934
Fundações no Rio de Janeiro em 1934